Entrecasteaux bezeichnet:

 den Ort und die gleichnamige Gemeinde Entrecasteaux im französischen Département Var, siehe Entrecasteaux
 den Seefahrer und Entdecker Joseph Bruny d’Entrecasteaux (1737–1793) 
 die nach ihrem „Entdecker“ benannten D’Entrecasteaux-Inseln im Pazifischen Ozean
 den D’Entrecasteaux-Nationalpark, Park im Südwesten von Western Australia, Australien

Siehe auch:
 D’Entrecasteaux